Ерликая () — фамилия.

Известные носители 
 Ерликая, Али (род. 1968) — турецкий государственный деятель.
 Ерликая, Хамза (род. 1976) — турецкий борец греко-римского стиля.